Бассалыго — фамилия. Известные носители:

 Бассалыго, Дмитрий Николаевич (1884—1969) — советский партийный и государственный деятель, профессиональный революционер, деятель киноискусства.
 Бассалыго, Константин Николаевич (1887—1963) — профессиональный революционер, участник Октябрьской революции.
 Бассалыго, Леонид Александрович (род. 1941) — российский учёный-математик, специалист в области комбинаторики, теории кодирования и теории информации. Доктор физико-математических наук.